Финал Кубка Либертадорес 1965 года — три матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1965, 6-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 9, 12 и 15 апреля 1965 года между уругвайским «Пеньяролем» и аргентинским «Индепендьенте».

По пути к финалу «Пеньяроль» преодолел групповой раунд, оказавшись сильнее парагвайского «Гуарани» и венесуэлького «Депортиво Галисия», в полуфинале же уругвайцы в трёхматчевом противостоянии переиграли бразильский «Сантос» (9:8 по итогам двух встреч).

«Индепендьенте» же как действующий победитель Кубка Либертадорес был освобождён от прохождения группового этапа. Однако для попадания в финал ему пришлось провести 3 встречи против аргентинской «Боки Хуниорс».

Первый финальный матч 9 апреля на «Добле Висера» завершился минимальной победой аргентинцев, на 83-й минуте голом отличился Рауль Бернао. В ответном матче на «Сентенарио» уже уругвайцы праздновали успех, одержав победу 3:1, благодаря голам Гонсальвеса, Резника и Рочи. Для определения победителя понадобился дополнительный матч, который был сыгран на нейтральном поле в Сантьяго, столице Чили, 15 апреля. Уверенная победа аргентинцев (4:1) позволила им защитить свой прошлогодний титул обладателя Кубка Либертадорес. В качестве победителя «Индепендьенте» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1965, где в двухматчевом противостоянии он уступил миланскому «Интеру» с общим счётом 0:3.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Дополнительный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1965
Кубок Либертадорес
Апрель 1965 года
События 9 апреля
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Авельянеде
События 12 апреля
Международные соревнования по футболу в Уругвае
1965 год в Уругвае
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
События 15 апреля
Международные соревнования по футболу в Чили
1965 год в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго